Ве́тка — многозначное слово.

Ботаника 
 Ветка (ветвь) — отросток дерева, имеющий продолговатую форму и обычно покрытый листьями либо цветами.

Топоним

Белоруссия 
 Ветка — город, административный центр Ветковского района Гомельской области.
 Ветка — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Ветка — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Ветка — посёлок в Солигорском районе Минской области.
 Ветка — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Ветка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.
 Ветка — остров на реке Сож.

Россия 
 Ветка — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Ветка — село в Ольгинском районе Приморского края.
 Ветка — посёлок в Ершовском районе Саратовской области.
 Ветка — река в Гордеевском районе Брянской области, рукав реки Ипуть.
 Ветка — река в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Ветка — слобода, основанная старообрядцами в конце XVII века на острове Ветка при впадении одноимённой реки в реку Сож.
 Ветка — историческое название местности в Ярославле.

Прочее 
 Ветка, ветковцы — сообщество старообрядцев, в конце XVII века проживавших на реке Ветка (территория современной Гомельской области).
 Ветка — местное название мелкой лодки в Сибири.
 Ветка, Вета — уменьшительное от женских имён Виолетта и Светлана.
 Железнодорожная ветка — боковая железнодорожная линия, примыкающая к магистральным.

Примечания